Список історичних населених місць Івано-Франківської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Населені пункти Івано-Франківської області
Історія Івано-Франківської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів